Pies Baskerville’ów – powieść Arthura Conana Doyle’a
 Pies Baskerville’ów – film z 1929 r.
 Pies Baskerville’ów – film z 1939 r.
 Pies Baskerville’ów – film z 1959 r.
 Pies Baskerville’ów – film TV z 1988 r.
 Pies Baskerville’ów – film TV z 2000 r.